Steinernes Haus bezeichnet mehrere Gebäude:

 Steinernes Haus (Bad Sooden-Allendorf) im hessischen Bad Sooden-Allendorf
 Steinernes Haus (Büdingen) in Büdingen, Wetteraukreis
 Steinernes Haus (Duderstadt) in Duderstadt, Landkreis Göttingen
 Steinernes Haus (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Steinernes Haus (Haynrode) in Haynrode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Steinernes Haus (Hofgeismar) in Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen
 Steinernes Haus (Marburg), in der Oberstadt von Marburg an der Lahn
 Steinernes Haus (Meiningen) in Meiningen, Südthüringen
 Steinernes Haus (Niederlößnitz) im Stadtteil Niederlößnitz von Radebeul, Sachsen
 Steinernes Haus (Ziegenhain) im Stadtteil Ziegenhain von Schwalmstadt, Hessen
 Steinernes Haus im Stadtteil Oberlößnitz von Radebeul, Sachsen, siehe Bennoschlösschen
 Steinernes oder Romanisches Haus (Seligenstadt) in Seligenstadt, Landkreis Offenbach, Hessen

Steinernes Haus bezeichnet außerdem:

 Steinernes Haus (Spessart), Sandsteinformation im Spessart
 Steinernes Haus (Rhön), Berg und ehemaliger Basaltsteinbruch in der Rhön
 eine Jurahöhle in Westerheim (Württemberg), siehe Westerheim (Württemberg)#Naturdenkmäler

Siehe auch:
 Steinerhaus
 Steinerhäuschen
 Haus Steiner
 Steinhaus